Пауэлс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пауэлс, Серж (род. 1983) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Пауэлс, Тьерри (род. 1957) — бельгийский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Пауэлс, Эдди (1935—2017) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.